Титул повинна була захищати Сімона Халеп, але вона змушена була знятися з турніру через травму.

Виграла Гарбінє Мугуруса, здолавши в фіналі Барбору Крейчикову з рахунком 7–6(8–6), 6–3.

Сіяні тенісистки
Перші вісім номерів посіву починали турнір з другого кола. 

 Еліна Світоліна (2 коло)
 Кароліна Плішкова (3 коло)
 Орина Соболенко (чвертьфінал)
 Петра Квітова (2 коло, прип. гру)
 Кікі Бертенс (2 коло)
 Белінда Бенчич (3 коло)
 Вікторія Азаренко (знялася) 
 Іга Швйонтек (3 коло)

 Гарбінє Мугуруса (Чемпіонка)
 Елісе Мертенс (півфінал)
 Медісон Кіз (2 коло)
 Маркета Вондроушова (2 коло)
 Петра Мартич (1 коло)
 Олена Рибакіна (2 коло)
 Анетт Контавейт (3 коло)
 Марія Саккарі (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання на джерела

Зовнішні посилання
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Dubai Tennis Championships
Тур WTA 2021